Sugar Grove kan syfta på:

 Sugar Grove, Illinois
 Sugar Grove, Pennsylvania
 Sugar Grove, Virginia